Rapatz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rapatz (* 1986), österreichischer Leichtathlet
 Robert Rapatz (1890–1964), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat